165-й меридиан восточной долготы — линия долготы, отстоящая от Гринвичского меридиана на 165 градусов к востоку, проходящая от Северного полюса через Северный Ледовитый океан, Азию, Тихий океан, Антарктический океан, Антарктиду к Южному полюсу и образующая ортодромию с 15-м меридианом западной долготы.

Начиная с Северного полюса и в южном направлении к Южному полюсу 165-й меридиан восточной долготы проходит через:

Долгота